Cnidium athoum är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Cnidium athoum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
athoum